Protesty w Hongkongu (2014)
 Protesty w Hongkongu (2019)